Лопатин, Владимир Николаевич:
 Лопатин, Владимир Николаевич (1892—1963) — участник Белого движения на Юге России, полковник. 
 Лопатин, Владимир Николаевич (род. 1960) — российский политик, депутат Государственной думы России 2-го созыва; доктор юридических наук.